Lassère peut faire référence à :

Patronyme 
 Jean Lassère (1917–1974), personnalité politique française ;
 Jean-Marie Lassère (1932-2011), historien et érudit classique français ;
 Madeleine Lassère (1939-) historienne française, écrivain et biographe.

Toponyme 
 , commune de la province de Turin en Italie.